Alta může být:

 Alta (Norsko) – město v Norsku
 Alta (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Alta (Illinois) – vesnice v Illinois
 Alta (Indiana) – město v Indianě
 Alta (Iowa) – město v Iowě
 Alta (Utah) – město v Utahu
 Alta (Wyoming) – vesnice ve Wyomingu
 Altaelva – řeka v Norsku
 projekt ALTA – plán výstavby obrovské údolní přehrady na řece Altě
 Alta (přítok Trubiže) – řeka na Ukrajině
 Alta GP – vůz Formule 1
 Alta California, Horní Kalifornie – historické území španělského místokrálovství Nové Španělsko

Související články 
 Alto

Externí odkazy